San Agustín oder San Agustin (span. für Hl. Augustinus) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Argentinien
 San Agustín (Buenos Aires), einen Ort in der Provinz Buenos Aires in Argentinien
 San Agustín (Córdoba), einen Ort in der Provinz Córdoba in Argentinien
 San Agustín (Entre Ríos), einen Ort in der Provinz Entre Ríos in Argentinien
 San Agustín (Salta), einen Ort in der Provinz Salta in Argentinien
 Villa San Agustín, ehemals San Agustín de Valle Fértil, einen Ort in der Provinz San Juan in Argentinien
 San Agustín (Santa Fe), einen Ort in der Provinz Santa Fe in Argentinien
Bolivien
 Municipio San Agustín, Landkreis in der Provinz Enrique Baldivieso
 San Agustín (Potosí), Hauptstadt der vorstehenden Verwaltungseinheit
 San Agustín (Nor Yungas), Ortschaft in der Provinz Nor Yungas
 San Agustín Sur, Ortschaft im Municipio Tarija im Departamento Tarija

Guatemala
 San Agustín Acasaguastlán, Guatemala

Honduras
 San Agustín (Honduras), Ort im Departamento Copán
Kolumbien
 San Agustín (Kolumbien), eine Gemeinde in Huila in Kolumbien
Mexiko
 San Agustín (Baja California), Ort im Staat Baja California
 San Agustín (Coahuila), Ort im Staat Coahuila
 San Agustín (Chiapas), Ort im Staat Chiapas
 San Agustín (Chihuahua), Ort im Staat Chiapas
 San Agustín (Durango), Ort im Staat Durango
San Agustín Etla
 San Agustín (Guanajuato), Ort im Staat Guanajuato
 San Agustín (Jalisco), Ort im Staat Jalisco
 San Agustín (México), Ort im Staat México
 San Agustín (Sinaloa), Ort im Staat Sinaloa
 San Agustín (Sonora), Ort im Staat Sonora
 San Agustín (Querétaro), Ort im Staat Querétaro
 San Agustín Metzquititlán, Ort im Staat Hidalgo
 San Agustín Tlaxiaca, Ort im Staat Hidalgo

Peru
 San Agustín de Cajas, Distrikt in der Provinz Huancayo
Philippinen
 San Agustin (Isabela), in der Provinz Isabela
 San Agustin (Romblon), in der Provinz Romblon
 San Agustin (Surigao del Sur), in der Provinz Surigao del Sur

Spanien
 San Agustín (Alicante), Stadtteil der spanischen Stadt Alicante
 San Agustín (El Ejido), Ort in der spanischen Provinz Almería
 San Agustín (Gran Canaria), einen Ort auf Gran Canaria in Spanien
 San Agustín (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel in Spanien
 San Agustín (Vizcaya), Ort in der Provinz Vizcaya in Spanien
 San Agustín del Guadalix, eine spanische Gemeinde
 Sant Agustí de Lluçanès (spanisch San Agustín de Llusanés), Gemeinde in der spanischen Provinz Barcelona
 San Agustín del Pozo, Gemeinde in der spanischen Provinz Zamora

USA
 St. Augustine (Florida), älteste durchgehend besiedelte von Europäern gegründete Stadt der USA, gegründet als San Agustín
 San Agustin (New Mexico), Ort und Ebene im Socorro County, New Mexico

San Agustín steht außerdem für:

 San Agustín (Kultur), eine südamerikanische Kultur
 San Agustín (Kirche), eine Kirche in der philippinischen Hauptstadt Manila
 San Agustín (Schiff, 1768), spanisches 74-Kanonen-Linienschiff (1768–1805)